Prototyping (prototypon „Urbild“) bezeichnet verschiedene Verfahren zur Findung von Modellen: 

 Prototyping als Fertigungsverfahren, siehe Prototyp (Technik)
 Prototyping als Methode der Softwareentwicklung: Prototyping (Softwareentwicklung)
 Prototyping als Methode des Dienstleistungsengineering: Service-Prototyping